Schmer steht für:

 ein niedrigvisköses tierisches Fett, siehe Schmalz
 in der Schweiz ein Fleischstück, siehe Teilstücke des Schweinefleischs #Unterer Rumpf
 Johann Schmer (1891–1970), deutscher Kriminal- und Gestapobeamter

Siehe auch: